Кирилл Шевченко: Шевченко, Кирилл Викторович (род. 2002) — белорусский футболист.
 Шевченко, Кирилл Владимирович (род. 1966) — российский, белорусский и чешский историк.
 Шевченко, Кирилл Евгеньевич (род. 1972) — украинский банкир.
 Шевченко, Кирилл Сергеевич (род. 2002) — украинский шахматист.